Veser ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Veser (1946–1997), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Reinhard Veser (* 1968), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Vesser
 Feser
 Fezer